Pescolani – abitanti di Pesche (Italia)
Pescolani – abitanti di Pesco Sannita
Pescolani – abitanti di Pescocostanzo
Pescolani – abitanti di Pescopennataro
Pescolani – abitanti di Pescosansonesco